Бейкеровские медаль и лекция () — ежегодное отличие Лондонского королевского общества, наипрестижнейшая его лекция в области физических наук. Присуждается с 1775 года. Вместе с медалью вручается 10 тысяч фунтов стерлингов. Является одной из старейших научных премий.

Лауреаты

21-й век 
 2023  — for his research on computational theory and commercial systems for geometrical analysis of images, and for being a pioneer and leading scientist in machine learning for vision, especially image recognition
 2022 Мишель Симмонс — for seminal contributions to our understanding of nature at the atomic-scale by creating a sequence of world-first quantum electronic devices in which individual atoms control device behaviour
 2021 Каспи, Виктория — for her research focused on neutron stars and their utility for constraining basic physics
 2020 Джеймс Хаф — for his world-leading work on suspensions systems for the test masses used in laser interferometry, pivotal to the successful detection of gravitational waves
 2019 Эдвард Хайндс — for his achievements in controlling individual atoms, molecules and photons
 2018 Сьюзан Соломон — her contributions in atmospheric science especially on polar ozone depletion
 2017 Энди Хоппер — «Computing for the future of the planet» (видеолекции )
 2016 Андреа Гез — «The Monster at the heart of our galaxy» (видеолекции )
 2015  — «The long road to the Higgs boson - and beyond» (видеолекции )
 2014  — «It’s magnetic resonance - but not as you know it» (видеолекции )
 2013  — «Making the tiniest machines»
 2012  — «Metals and the conducting and superconducting states of matter»
 2011  — «Carbon storage: caught between a rock and climate change» (видеолекции )
 2010  — «Plastic electronics: their science and applications» (видеолекции )
 2009  — «Mathematics in the real world: From brain tumours to saving marriages»
 2008 Робин Кларк — «Raman microscopy, pigments and the arts/science interface» (видеолекции )
 2007 Джозеф Силк — «The dark side of the Universe»
 2006  — «The mesoscopic world - from plastic bags to brain disease - structural similarities in physics»
 2005 Джон Пендри — «Negative refraction, the perfect lens and metamaterials»
 2004  — «Semiconductor nanostructures and new quantum effects»
 2003 Крис Добсон — «Protein folding and misfolding: from theory to therapy»
 2002 Арнольд Волфендейл — «Cosmic rays: what are they and where do they come from?»
 2001  — «Magnets, microchips, memories and markets: statistical physics of complex systems»

20-й век 
 2000 Стивен Спаркс — «How volcanoes work»
 1999  — «The molecular chemistry of magnets and superconductors»
 1998  — «The morphological evolution of the galaxies»
 1997 Стивен Лей — «Sweet dreams: new strategies for oligosaccharide assembly»
 1996  — «Genetically engineered synthesis of natural products»
 1995 Anthony Kelly — «Composites, towards intelligent materials design»
 1994  Джон Чарлз Полани — «Photochemistry in the adsorbed state, using light as a scalpel and a crystal as an operating table»
 1993  Ханс Альбрехт Бете — «Mechanism of supernovae»
 1992  — The mystery of vortex breakdown"
 1991 Джон Хафтон — «The predictability of weather and climate»
 1990 Джон Мейриг Томас — «New microcrystalline catalysts»
 1989  — «Cluster compounds, a new aspect of inorganic chemistry»
 1988  — «Amorphous semiconductors, a new generation of electronic materials»
 1987 Майкл Берри — «The semiclassical chaology of quantum eigenvalues»
 1986 Уолтер Хейнрих Манк — «Acoustic monitoring of ocean gyres»
 1985  Карло Руббиа — «Unification of the electromagnetic and weak forces»
 1984 Алан Раштон Баттерсби — «Biosynthesis of the pigments of life»
 1983 Тед Рингвуд — «The Earths core: its composition, formation and bearing upon the origin of the earth»
 1982 Мартин Джон Рис — «Galaxies and their nuclei»
 1981  — «Natural selection of the chemical elements»
 1980  Абдус Салам — «Gauge unification of fundamental forces»
 1979 Майкл Эллис Фишер — «Multicritical points in magnets and fluids: a review of some novel states of matter»
 1978  — «Cosmic exploration by X-rays»
 1977  Джордж Портер — «In vitro models for photosynthesis»
 1976  — «Towards synthesis of proteins»
 1975 Майкл Фрэнсис Атья — «Global geometry»
 1974  — «A view of Earth and air»
 1973 Фредерик Чарльз Фрэнк — «Crystals imperfect»
 1972  Дороти Кроуфут-Ходжкин — «»
 1971  — «The physics of the thunderstorm»
 1970  Дерек Харолд Ричард Бартон — «Some approaches to the synthesis of tetracycline»
 1969  — «Particles and interactions: the problems of high-energy physics»
 1968 Фред Хойл — «Review of recent developments in cosmology»
 1967  — «Reversals of the Earth’s magnetic field»
 1966  Рональд Джордж Рейфорд Норриш — «The progress of photochemistry exemplified by reactions of the halogens»
 1965  Мелвин Эллис Кальвин — «Chemical evolution»
 1964  — «Inventive technology: the search for better electric machines»
 1963 Алан Коттрелл — «Fracture»
 1962 Джон Десмонд Бернал — «The structure of liquids»
 1961 Джеймс Лайтхилл — «Sound generated aerodynamically»
 1960  Герхард Герцберг — «The spectra and structures of free methyl and free methylene»
 1959 Эдмунд Лэнгли Хёрст — «Molecular structure in the polysaccharide group»
 1958  Мартин Райл — «The nature of the cosmic radio sources»
 1957  Сесил Фрэнк Пауэлл — «The elementary particles»
 1956  — «Addition polymerization»
 1955 Марк Олифант — «The acceleration of charged particles to very high energies»
 1954  Александер Робертус Тодд — «Chemistry of the nucleotides»
 1953  Невилл Франсис Мотт — «Dislocations, plastic flow and creep in metals»
 1952 Гарольд Джеффрис — «The origin of the solar system»
 1951  — «Reactions in monolayers»
 1950  Перси Уильямс Бриджмен — «Physics above 20 000 kg/cm2»
 1949 Харольд Райстрик — «A region of biosynthesis»
 1948  Джордж Паджет Томсон — «Nuclear explosions»
 1947  — «Some problems in connexion with the development of a high-speed diesel engine»
 1946  Сирил Норман Хиншелвуд — «The more recent work on the hydrogen-oxygen reaction»
 1945 Г. М. Б. Добсон — «Meteorology of the lower stratosphere»
 1944  Уолтер Нормен Хоуорс — «The structure, function and synthesis of polysaccharides»
 1943  — «Relaxation methods: a mathematics for engineering sciences»
 1942  — «Amino-acid analysis and the structure of proteins»
 1941  Поль Дирак — «The physical interpretation of quantum mechanics»
 1940 Невил Винсент Сиджвик и Herbert Marcus Powell — «Stereochemical types and valency groups»
 1939  Патрик Мейнард Стюарт Блэкетт — «Penetrating Cosmic Rays»
 1938 Кристофер Ингольд — «The Structure of Benzene»
 1937  Эдуард Виктор Эплтон — «Regularities and Irregularities in the Ionosphere»
 1936  — «Organic Compounds of Silicon»
 1935 Ральф Говард Фаулер — «The Anomalous Specific Heats of Crystals, with special reference to the Contribution of Molecular Rotations»
 1934  Уильям Лоренс Брэгг — «The Structure of Alloys»
 1933  Джеймс Чедвик — «»
 1932  — «The Combustion of Hydrocarbons»
 1931 Сидни Чепмен — «Some Phenomena of the Upper Atmosphere»
 1930  Роберт Робинсон — «The Molecular Structure of Strychnine and Brucine»
 1929 Эдуард Артур Милн — «The Structure and Opacity of a Stellar Atmosphere»
 1928  — «The Aurora and its Spectrum»
 1927  Фрэнсис Уильям Астон — «A New Mass-Spectrograph and the Whole Number Rule»
 1926 Артур Стэнли Эддингтон — «Diffuse Matter in Interstellar Space»
 1925 Уильям Бейт Харди и  Ida Bircumshaw — «Boundary Lubrication — Plane Surfaces and the Limitations of Amontons Law»
 1924 Альфред Фаулер — «The Spectra of Silicon at Successive Stages of Ionization»
 1923 Джефри Инграм Тейлор и  — «The Distortion of an Aluminium Crystal during a Tensile Test»
 1922 Thomas Ralph Merton и S. Barratt — «On the Spectrum of Hydrogen»
 1921 Томас Мартин Лаури и Percy Corlett Austin — «Optical Rotatory Dispersion. Part II. Tartaric Acid and the Tartrates»
 1920  Эрнест Резерфорд — «Nuclear Constitution of Atoms»
 1919  — «A Study of the Line Spectrum of Sodium as Excited by Fluorescence»
 1918 Чарлз Алджернон Парсонс — «Experiments on the Artificial Production of Diamond»
 1917 Джеймс Хопвуд Джинс — «The Configurations of Rotating Compressible Masses»
 1916  Чарлз Гловер Баркла — «X-rays and the Theory of Radiation»
 1915  Уильям Генри Брэгг — «X-rays and Crystals»
 1914 Альфред Фаулер — «Series Lines in Spark Spectra»
 1913  Джозеф Джон Томсон — «Rays of Positive Electricity»
 1912  — «On the Variation of the Specific Heat of Water, with Experiments by a new Method»
 1911  — «A Chemically-Active Modification of Nitrogen Produced by the Electric Discharge»
 1910 Джон Генри Пойнтинг и Guy Barlow — «The Pressure of Light against the Source: the Recoil from Light»
 1909 Джозеф Лармор — «On the Statistical and Thermo-dynamical Relations of Radiant Energy»
 1908 Charles Herbert Lees — «The Effects of Temperature and Pressure on the Thermal Conductivities of Solids»
 1907  — «The Atomic Weight of Radium»
 1906  — «Recent Advances in Seismology»
 1905  — «The Reception and Utilization of Energy by the Green Leaf»
 1904  Эрнест Резерфорд — «The Succession of Changes in Radio-active Bodies»
 1903  и F. H. Neville — «On the Constitution of the Copper-tin Series of Alloys»
 1902  Джон Уильям Стретт — «On the Law of the Pressure of Gases between 75 and 150 Millimetres of Mercury»
 1901 Джеймс Дьюар — «The Nadir of Temperature and Allied Problems»

19-й век 
 1900  — «On the Specific Heat of Metals and the Relation of Specific Heat to Atomic Weight»
 1899 Джеймс Альфред Юинг и  — «The Crystalline Structure of Metals»
 1898  — «Further Experiments on the Action exerted by certain Metals and other Bodies on a Photographic Plate»
 1897 Осборн Рейнольдс и William Henry Moorby — «On the Mechanical Equivalent of Heat»
 1896 Уильям Чандлер Робертс-Остен — «On the Diffusion of Metals»
 1895  и  — «On the Laws of Connexion between the Conditions of a Chemical Change and its Amount. III. Further Researches on the Reaction of Hydrogen Dioxide and Hydrogen Iodide»
 1894  и  — «On the Relations between the Viscosity of Liquids and their Chemical Nature»
 1893  — «The rate of Explosion in Gases»
 1892  Джозеф Джон Томсон — «On the Grand Currents of Atmospheric Circulation»
 1891 Джордж Говард Дарвин — «On Tidal Prediction»
 1890 Артур Шустер — «The Discharge of Electricity through Gases. Preliminary Communication»
 1889  и  — «A magnetic Survey of the British isles for the Epoch January 1, 1886»
 1888 Джозеф Норман Локьер — «Suggestions on the Classification of the various Species of Heavenly Bodies. A Report to the Solar Physics Committee»
 1887  Джозеф Джон Томсон — «On the Dissociation of some Gases by the Electric Discharge»
 1886 Уильям де Уайвлесли Эбней и  — «Colour Photometry»
 1885 Уильям Хаггинс — «On the Corona of the Sun»
 1884 Артур Шустер — «Experiments on the Discharge of Electricity through gases. Sketch of a Theory»
 1883 Уильям Крукс — «On Radiant Matter Spectroscopy: the Detection and wide Distribution of Yttrium»
 1882  — «On the Chemical Theory of Gunpowder»
 1881 Джон Тиндаль — «Action of free Molecules on Radiant Heat, and its conversion thereby into sound»
 1880 Уильям де Уайвлесли Эбней — «On the Photographic Method of Mapping the least refrangible end of the Solar Spectrum»
 1879 Уильям Крукс — «On the Illumination of Lines of Molecular Pressure and the Trajectory of Molecules»
 1878 Уильям Крукс — «On Repulsion resulting from Radiation. Part V»
 1877  — «On the Organization of the Fossil Plants of the Coal Measures»
 1876 Томас Эндрюс — «On the Gaseous State of Matter»
 1875  — «On the Forms of Equipotential Curves and Surfaces and on Lines of Flow»
 1874 Джозеф Норман Локьер — «Researches in Spectrum Analysis in connexion with the Spectrum of the Sun. Part III»
 1873  — «On the Radiation of Heat from the Moon, the Law of its Absorption by our Atmosphere, and its variation in Amount with her Phases»
 1872 Вильям Китчен Паркер — «On the Structure and Development of the Skull of the Salmon»
 1871 Карл Вильгельм Сименс — «On the Increase of Electrical Resistance in Conductors with Rise of Temperature, and its Application to the Measure of Ordinary and Furnace Temperatures»
 1870 Джон Уильям Доусон — «On the Pre-Carboniferous Flora of North-Eastern America, and more especially on that of the Erian (Devonian) Period»
 1869 Томас Эндрюс — «The Continuity of the Gaseous and Liquid States of Matter»
 1868 Генри Энфилд Роско — «Researches on Vanadium»
 1867 Фредерик Август Абель — «Researches on Gun-Cotton. (Second Memoir). On the Stability of Gun-Cotton»
 1866 Джеймс Клерк Максвелл — «On the Viscosity or Internal Friction of Air and other Gases»
 1865 Генри Энфилд Роско — «On a Method of Meteorological Registration of the Chemical Action of Total Daylight»
 1864 Джон Тиндаль — «Contributions to Molecular Physics: being the Fifth Memoir of Researches on Radiant Heat»
 1863 Генри Клифтон Сорби — «On the Direct Correlation of Mechanical and Chemical Forces»
 1862 Уоррен де ла Рю — «On the Total Solar Eclipse of 18 July 1860, observed at Rivabellosa, near Miranda de Ebro in Spain»
 1861 Джон Тиндаль — «On the Absorption and Radiation of Heat by Gases and Vapours, and on the Physical Connexion of radiation, Absorption and Conduction»
 1860 Фейрберн Уильям — «Experimental Researches to determine the Law of Superheated Steam»
 1859 Эдуард Франкленд — «Researches on Organo-metallic Bodies. Fourth Memoir»
 1858  — «On the Stratifications and dark band in Electrical Discharges as observed in Torricellian Vacua»
 1857 Майкл Фарадей — «Experimental Relations of Gold (and other metals) to Light»
 1856 Уильям Томсон, лорд Кельвин — «On the Electro-dynamic Qualities of Metals»
 1855 Джон Тиндаль — «On the Nature of the Force by which Bodies are repelled from the Poles of a Magnet; to which is prefixed an account of some experiments on Molecular Influences»
 1854 Томас Грэм — «On Osmotic Force»
 1853 Эдвард Сэбин — «On the Influence of the Moon on the Magnetic Declination at Toronto, St Helena, and Hobarton»
 1852 Чарльз Уитстон — «Contributions to the Physiology of Vision. Part II. On some remarkable and hitherto unobserved Phenomena on Binocular Vision (continued)»
 1851 Майкл Фарадей — «Experimental Researches in Electricity. Twenty-Fourth Series»
 1850 Томас Грэм — «On the Diffusion of Liquids»
 1849 Майкл Фарадей — «Experimental Researches in Electricity. Twenty-Second Series»
 1848 Revd Уильям Уэвелл — «Researches on the Tides. Thirteenth Series. On the Tides of the Pacific, and on the Diurnal Inequality»
 1847 Уильям Роберт Грове — «On certain Phenomena of Voltaic Ignition and the Decomposition of Water into its constituent Gases by Heat»
 1846 Джеймс Дэвид Форбс — «Illustrations of the Viscous Theory of Glacier Motion»
 1845  — «Memoir on the Rotation of Crops, and on the Quantity of Inorganic Matters abstracted from the Soil by various Plants under different circumstances»
 1844 Ричард Оуэн — «A Description of certain Belemnites, preserved, with a great proportion of their soft parts, in the Oxford Clay, at Christian-Malford, Wilts»
 1843 Чарльз Уитстон — «An Account of several new Instruments and Processes for determining the Constants of a Voltaic Circuit»
 1842 Джеймс Дэвид Форбс — «On the Transparency of the Atmosphere and the Law of Extinction of the Solar Rays in passing through it»
 1841 Джордж Ньюпорт — «On the Organs of Reproduction and the Development of the Myriapoda»
 1840 Джордж Биддель Эйри — «On the Theoretical Explanation of an apparent new Polarity of Light»
 1839  — «Inquiries concerning the Elementary Laws of Electricity»
 1838 Джеймс Айвори — «On the Theory of the Astronomical Refractions»
 1837 Уильям Генри Фокс Тальбот — «Further Observations on the Optical Phenomena of Crystals»
 1836  — «On the Tides of the Port of London»
 1835 Чарлз Лайель — «On the Proofs of a gradual Rising of the Land in certain parts of Sweden»
 1834 -
 1833  — «Experimental Determination of the Laws of Magneto-Electric Induction in different masses of the same metal, and its intensity in different metals»
 1832 Майкл Фарадей — «Experimental Researches in Electricity; Second Series»
 1831 -
 1830 -
 1829 Майкл Фарадей — «On the manufacture of Glass for Optical Purposes»
 1828 Уильям Хайд Волластон — «On a Method of rendering Platina malleable»
 1827  — «Researches to discover the Faculties of Pulmonary Absorption with respect to Charcoal»
 1826 Гемфри Дэви — «On the Relations of Electrical and Chemical Changes»
 1825 -
 1824 -
 1823 Джон Гершель — «On certain Motions produced in Fluid Conductors when transmitting the Electric Current»
 1822 -
 1821 Эдвард Сэбин — «An Account of Experiments to determine the Amount of the Dip of the Magnetic Needle in London, in August 1821; with Remarks on the Instruments which are usually employed in such determination»
 1820 Генри Кэтер — «On the best kind of Steel, and form, for a Compass Needle»
 1819  — «On the Composition and Analysis of the inflammable Gaseous Compounds resulting from the destructive Distillation of Coal and Oil; with some Remarks on their relative heating and illuminating power»
 1818 -
 1817 -
 1816 -
 1815 -
 1814 -
 1813  — «On some new Electro-Chemical Phenomena»
 1812 Уильям Хайд Волластон — «On the Elementary Particles of certain Crystals»
 1811 Гемфри Дэви
 1810 Гемфри Дэви — «On some of the Combinations of Oxymuriatic Gas and Oxygen, and on the Chemical Relations of these Principles to Inflammable Bodies»
 1809 Гемфри Дэви — «On some new Electro-Chemical Researches, on various objects, particularly the Metallic Bodies from the Alkalies and Earths; and on some Combinations of Hydrogen»
 1808 Гемфри Дэви — «An Account of some new Analytical Researches on the Nature of certain Bodies, particularly the Alkalies, Phosphorus, Sulphur, Carbonaceous Matters, and the Acids hitherto undecompounded; with some general Observations on Chemical Theory»
 1807 Гемфри Дэви — «On some new Phenomena of Chemical Changes produced by Electricity, particularly the Decomposition of the fixed Alkalies, and the Exhibition of the new Substances, which constitute their Bases»
 1806 Гемфри Дэви — «On some Chemical Agencies of Electricity»
 1805 Уильям Хайд Волластон — «On the Force of Percussion»
 1804  — «Observations on the Hypotheses which have been assumed to account for the cause of Gravitation from Mechanical Principles»
 1803 Томас Юнг — «Experiments and Calculations relative to Physical Optics»
 1802 Уильям Хайд Волластон — «Observations on the Quantity of Horizontal Refraction; with Method of measuring the Dip at Sea»
 1801 Томас Юнг — «On the Theory of Light and Colours»

18-й век 
 1800 Томас Юнг — «On the Mechanism of the Eye»
 1799 
 1798  — «Observations upon an unusual Horizontal Refraction of the Air; with Remarks on the Variations to which the lower Parts of the Atmosphere are sometimes subject»
 1797  — «Experiments upon the Resistance of Bodies moving in Fluids»
 1796 
 1795 
 1794  — «Observations on the Theory of the Motion and Resistance of Fluids; with a Description of the Construction of Experiments, in order to obtain some fundamental Principles»
 1793  — «An Account of a New Pendulum»
 1792  — «An Account of the Discoveries concerning Muscular Motion, which have been lately made, and are commonly known by the name of Animal Electricity»
 1791  — «On the Method of Measuring Distances by means of Telescopes furnished with Micrometers»
 1790  — «A Description of a new Pyrometer»
 1789  — «Magnetical Experiments and Observations»
 1788  — «On an Improvement in the Blow Pipe»
 1787  — «Of the Methods of manifesting the Presence, and ascertaining the Quality, of small Quantities of Natural or Artificial Electricity»
 1786  — «Magnetical Experiments and Observations»
 1785  — «Magnetical Experiments and Observations»
 1784  — «An Account of some Experiments made with the new improved Air Pump»
 1783  — «Description of an improved Air Pump»
 1782  — «An Account of some Experiments relating to the Property of Common and Inflammable Airs of pervading the Pores of Paper»
 1781  — «An Account of some Thermometrical Experiments»
 1780  — «Thermometrical Experiments and Observations»
 1779 Ян Ингенхауз — «Improvements in Electricity»
 1778 Ян Ингенхауз — «Electrical Experiments to explain how far the Phenomena of the Electrophorus may be accounted for by Dr Franklins Theory of Positive and Negative Electricity»
 1777 
 1776 
 1775  — «Experiments made in order to ascertain the nature of some Mineral Substances, and in particular to see how far the Acids of Sea-Salt and of Vitriol contribute to Mineralize Metallic and other Substances»

Ссылки 
 Bakerian Medal and Lecture  

Награды по физике
Награды Лондонского королевского общества
Награды по алфавиту
Почётные лекции